In 1919/20 werd het eerste en enige Westrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De vorige seizoenen speelden de clubs in de Noordrijncompetitie. Na dit seizoen ging de competitie op in de nieuwe Rijncompetitie, die in het eerste seizoen nog in drie reeksen verdeeld was, waarvan er ook één Westrijn-reeks was. Echter speelden er ook clubs in de Zuidreeks, die dit jaar in de Westreeks speelden.

Na afloop van de reguliere competitie vond er nog een eindronde plaats tussen de top vier. VfTuR 1889 München-Gladbach dat tweede werd in de competitie wist zo alsnog de titel te veroveren. Hierdoor plaatste de club zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg Essener TB 1900 met 6:2 na verlengingen en Hammer SpV 04 en plaatste zich voor de finale, waarin Cölner BC 01 na verlengingen verslagen werd met 3:1. Als West-Duits kampioen stootte de club door naar de eindronde om de landstitel. Hier kreeg de club echter een veeg uit de pan van SpVgg Fürth, dat met 7:0 won.

Kreisliga

Eindronde

Externe links
 Euroleagues

Rijnvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1919/20